Ambassis är ett släkte av fiskar. Ambassis ingår i familjen Ambassidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ambassis